La Clase Sierra pueden hacer referencia a dos tipos de naves empleados por la Unión Soviética y ahora Rusia, y México, concretamente los:

 Clase Sierra (submarino), submarinos nucleares sucesores de la clase Alfa, cuya primera unidad entró en servicio en 1982.

 Clase Sierra (patrullero), patrulleros oceánicos actualización de la Clase Holzinger por lo que en algún momento se conocieron como Clase Holzinger 2000.